Chenay kan syfta på:
 Chenay, Deux-Sèvres
 Chenay, Marne
 Chenay, Sarthe